Il singolare  del Brasil Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Nicolás Almagro, che si è riconfermato battendo in finale Filippo Volandri per 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Nicolás Almagro (campione)
 Gilles Simon (secondo turno)
 Fernando Verdasco (quarti di finale)
 Thomaz Bellucci (semifinale)

  Carlos Berlocq (quarti di finale)
  Juan Carlos Ferrero (primo turno)
  Albert Montañés (primo turno)
  Albert Ramos (semifinale)

Qualificati 

  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Paul Capdeville (primo turno)

  Igor' Andreev (secondo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2012
ATP World Tour 2012